Le FC Spartak Trnava est un club slovaque de football basé à Trnava. Le Slovaque Marian Sarmir est l'entraineur depuis .

Historique 

 1923 : fondation du club sous le nom de TSS Trnava
 1939 : absorption du SK Rapid Trnava
 1948 : le club est renommé Sokol NV Trnava
 1949 : fusion avec le Dynamo Trnava en ZSJ Trnava
 1953 : le club est renommé DSO Spartak Trnava
 1962 : le club est renommé TJ Spartak Trnava
 1967 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1967/68)
 1993 : le club est renommé FC Spartak Trnava

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Slovaquie (1)
 Champion : 2018
 Vice-champion : 1997, 1998 et 2012

 Coupe de Slovaquie (3)
 Vainqueur : 1998, 2019 et 2022
 Finaliste : 1996, 2006, 2008 et 2010

 Supercoupe de Slovaquie (1)
 Vainqueur : 1998

 Supercoupe tchéco-slovaque
 Finaliste : 2019

 Championnat de Tchécoslovaquie (5)
 Champion : 1968, 1969, 1971, 1972, 1973
 Vice-champion : 1970

 Coupe de Tchécoslovaquie (5)
 Vainqueur : 1967, 1971, 1975, 1986, 1991
 Finaliste : 1972, 1974, 1988

 Coupe d'Europe des clubs champions (0)
 Demi-finaliste : 1969

 Coupe Mitropa (1)
 Vainqueur : 1967
 Finaliste : 1968

Bilan par saison

Bilan européen

Bilan

Résultats 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Anciens joueurs 
  Vladimir Hagara
  Ladislav Kuna
  Jozef Adamec
  Karol Dobias
  Luis Fabio Gomes

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Spartak Trnava
Club de football fondé en 1923
Trnava